Drôle de vie, un récit biographique de Élisabeth Vailland.
 Drôle de vie, une série télévisée américaine.
 Chanson sur ma drôle de vie, une chanson de Véronique Sanson (1972)